Осија може да се односи на:

 Пророк Осија, хришћански пророк
 Осија (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Осија Кордовски, хришћански светитељ (4. век)